B67 ou B-67 peut faire référence à :
 B-67, une association sportive groenlandaise ;
 Bundesstraße 67, une route fédérale allemande reliant la frontière néerlandaise à Reken ;
 Echinococcose, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres